Molinaro ist der Familienname folgender Personen:

 Al Molinaro (1919–2015), US-amerikanischer Schauspieler
 Cristian Molinaro (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Édouard Molinaro (1928–2013), französischer Regisseur und Drehbuchautor
 Eléonora Molinaro (* 2000), luxemburgische Tennisspielerin
 Marc Molinaro (* 1975), US-amerikanischer Politiker
 Martina Molinaro (* 1994), italienische Fußballschiedsrichterin
 Melissa Molinaro (* 1982), kanadisch-US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Model
 Roberto Molinaro (* 1972), italienischer DJ

Siehe auch:
 Molinero